L'Après-midi d'un faune est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Après-midi d'un faune est un poème français de Stéphane Mallarmé (1876).
 Prélude à l'après-midi d'un faune est un poème symphonique de Claude Debussy (1892-1894), inspiré du poème de Mallarmé.
 L'Après-midi d'un faune est un ballet de Vaslav Nijinski sur la musique de Debussy (1912).